Николас Пинеман (; 1 января 1809, Амерсфорт, Утрехт, Голландское королевство — 30 декабря 1860, Амстердам, Северная Голландия, Королевство Нидерландов) — голландский художник, портретист.

Биография 
Родился 1 января 1810 года в Амерсфорте. Отец — художник Ян Виллем Пинеман. Учился у своего отца, также посещал занятия в  в Амстердаме. Не был женат.

В 1830 году получил золотую медаль Королевского нидерландского института за картину «Архимед, убитый солдатом в Сиракузах». Главным образом известен своими портретами, в частности изображающими членов королевской семьи. Превзошёл своего отца в искусстве отображения человеческой внешности и добился большей славы. В 1855 году за портреты Виллема II и Виллема III, представленные на Всемирной выставке в Париже, был произведён в кавалеры ордена Почётного легиона. Также был рыцарем ордена Нидерландского льва (Нидерланды), командором ордена Адольфа Нассау и командором ордена Дубовой короны (Люксембург), рыцарем ордена Полярной звезды (Швеция).

Активно занимался общественной деятельностью, в том числе в 1855 году стал соучредителем и председателем амстердамского художественного общества «». Был членом , в частности, получил 8 почётных медалей академии подряд, в том числе за гипсовую статуэтку. Также являлся членом Королевского нидерландского института. Большая коллекция произведений хранится в Рейксмюсеуме, в том числе картина «Пленение принца Дипонегоро генерал-лейтенантом бароном де Коком». Среди его учеников Бернард те Гемпт.

Скончался в ночь с 29 на 30 декабря 1860 года в Амстердаме в возрасте 51 года. Похоронен на .

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Художники Нидерландов
Члены Нидерландской королевской академии наук